Passauerhof steht für:

 Passauerhof (Gemeinde Walterskirchen), Gutshof in Walterskirchen, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Passauerhof (Gemeinde Tulbing), Ortsteil von Tulbing, Bezirk Tulln, Niederösterreich